Jeugdland (Amsterdam), een wijk in Amsterdam-Noord
 Jeugdland (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma van de NCRV
 Jeugdland Rotterdam, een evenement voor kinderen in Rotterdam Ahoy, tegenwoordig Jeugdvakantieland